Sanou ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmadou Sanou (* 1993), burkinischer Fußballspieler
 Idrissa Sanou (* 1977), burkinischer Sprinter
 Germain Sanou (* 1992), burkinischer Fußballspieler
 Moussa Sanou (* 1992), burkinischer Fußballspieler
 Olivier Sanou (* 1975), burkinischer Leichtathlet
 Sibrini Sanou (* 1998), burkinischer Fußballspieler
 Wilfried Sanou (* 1984), burkinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sanu